Burress ist der Familienname folgender Personen:

 Hedy Burress (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Plaxico Burress (* 1977), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Withers A. Burress (1894–1977), US-amerikanischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Buress